Indywidualne Mistrzostwa Rosji na Żużlu 2014 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Rosji w sezonie 2014. W finale zwyciężył broniący tytułu Grigorij Łaguta.

Finał 
 Saławat, 5 września 2014

 Bieg bo biegu:
 Borodulin, Kaszyrin, Cukanow, Litwinow
 Łaguta, Tarasienko, Czałow, Poljenok, Biesczastnow (t/w)
 Gafurow, Biełousow, Gizatullin, Kudriaszow
 Łysik, Charczenko, Łogaczow, Darkin (d)
 Łaguta, Charczenko, Kaszyrin, Gizatullin
 Gafurow, Borodulin, Biesczastnow, Łysik
 Kudriaszow, Czałow, Łogaczow, Litwinow
 Biełousow, Tarasienko, Cukanow, Darkin (d)
 Kudriaszow, Biesczastnow, Kaszyrin, Szewczenko (d)
 Łaguta, Biełousow, Łogaczow, Borodulin
 Tarasienko, Gizatullin, Łysik, Litwinow
 Gafurow, Cukanow, Czałow, Charczenko (d)
 Biełousow, Czałow, Kaszyrin, Łysik
 Borodulin, Charczenko, Kudriaszow, Tarasienko
 Łaguta, Gafurow, Litwinow, Poljenok
 Biesczastnow, Gizatullin, Łogaczow, Cukanow
 Gafurow, Tarasienko, Łogaczow, Kaszyrin (d)
 Gizatullin, Borodulin, Czałow, Poljenok
 Biełousow, Biesczastnow, Charczenko, Litwinow
 Łaguta, Kudriaszow, Łysik, Cukanow

Bibliografia 
 Grigorij Łaguta w świetnym stylu obronił tytuł indywidualnego mistrza Rosji

2014
2014 w sporcie żużlowym